Дуирет (Дуират, Двират) (бер. Eddwirat, , , ):
 Дуирет — берберская деревня в вилайете Татавин (юго-восточный Тунис).
 Дуирет — один из восточнозенетских диалектов Туниса, распространённый среди жителей деревни Дуирет.